АФП — многозначная аббревиатура:
 АФП — анализ формальных понятий (ветвь прикладной алгебраической теории решеток)
 АФП — альфа-фетопротеин (белок, вырабатываемый плодом)
 АФП — агентство Франс-Пресс ()